Вишняко́в (Вишняко́ва) — русская фамилия. Известные носители:

Вишняков 
 
 Вишняков, Алексей (род. 1984) — латвийский футболист.
 Вишняков, Алексей Семёнович (1859—1919) — российский предприниматель, финансист, основатель Московского коммерческого института.
 Вишняков, Альберт Александрович (род. 1983) — российский хоккеист.
 Вишняков, Антон (род. 1983) — российский музыкант, тромбонист.
 Вишняков, Василий Фёдорович (1889—1946) — русский авиатор и военный лётчик.
 Вишняков, Виталий Михайлович (род. 1990) — российский футболист.
 Вишняков, Владимир Алексеевич (1802—1870) — русский генерал-лейтенант, директор Орловского кадетского корпуса.
 Вишняков, Евгений Петрович (1841—1916) — генерал от инфантерии, герой Кавказской войны, Выборгский и Московский комендант.
 
 Вишняков, Константин Сергеевич (род. 1982) — российский гребец-байдарочник.
 Вишняков, Михаил Евсеевич (1945—2008) — советский и российский поэт, прозаик.
 Вишняков, Матвей (? — не ранее 1823) — доктор медицины, адъюнкт-профессор математики и физики, надворный советник.
 
 
 Вишняков, Пётр Ильич (1911—1988) — советский актёр.
 
 Вишняков, Фёдор Васильевич (1927—1983) — Герой Социалистического Труда.
 Вишняков, Эдуард (род. 1990) — латвийский футболист.
 Вишняков, Юрий Александрович (род. 1951) —  российский бас-профундо.

Составная фамилия 
 Фёдоров-Вишняков, Виктор Сергеевич (1941—2019) — советский и российский актёр.



См. также 
 Вишняковы — московская купеческая династия.